Ла Алијанза има више значења:

 Ла Алијанза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Алијанза (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Алијанза (Сан Хосе дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Алијанза (Санта Марија Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Алијанза (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Алијанза (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Алијанза, Октавијано Мирелес Камачо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Алијанза (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Алијанза (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику